LPG – acronimo di Long Pretty Girls, gruppo musicale femminile sudcoreano
 LPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Aerodromo Tolosa, La Plata, Argentina
 LPG - acronico di La Perdita Generacio, gruppo musicale svedese